Колима́:

 Колима — регіон на північному-сході Сибіру, де з 1934 по 1954 розташовувались виключно виправно-трудові табори ГУЛАГа з особливо важкими умовами життя та праці.
 Колима — річка в Магаданській області
 Колима — автомагістраль в Магаданській області.

Див. також 
 Коліма